Ministerio de Marina puede estar haciendo referencia al departamento ministerial encargado de la armada y que ha existido en varios países:

Ministerio de Marina (Argentina), departamento del gobierno de Argentina que existió entre 1898 y 1958.
 Ministerio de Marina (Brasil), departamento del gobierno de Brasil.
Ministerio de Marina (Chile), departamento del gobierno de Chile que existió entre 1824 y 1931.
Ministerio de Marina (España), departamento del gobierno de España que existió entre 1714 y 1977.
Ministerio de Marina (Japón), antiguo gabinete ministerial que existió entre 1872 y 1945.